Jerzy Augustyński (ur. 3 grudnia 1932 w Paryżu, zm. 5 grudnia 1987 w Sopocie) – polski operator filmowy, reporter telewizyjny, reżyser, scenarzysta, autor filmów dokumentalnych. Jako pracownik TV Gdańsk dokumentował wydarzenia na Wybrzeżu z roku 1968, 1976 i 1980.

Życiorys 
Był synem Jerzego Augustyńskiego – działacza polonijnego i społecznego, zamordowanego 11 listopada 1939 przez Niemców w Piaśnicy i Alli Augustyńskiej (ur. 9 lutego 1909) zaprzyjaźnionej z żoną Stanisława Przybyszewskiego Jadwigą. Był wnukiem Jana Augustyńskiego – filologa klasycznego, wiceprezesa Gdańskiej Macierzy Szkolnej, dyrektora Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Po śmierci ojca przeprowadził się z matką do okupowanej Warszawy, gdzie przebywał z dziadkami i stryjostwem. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał z matką i babcią w Sopocie. Marian Ligęza – jego wieloletni asystent, współpracownik i przyjaciel wspomina:

Ukończył studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, następnie przebywał w Paryżu na stypendium rządu francuskiego. Był przyjacielem Bim-Bomowców: Zbigniewa Cybulskiego, Bogumiła Kobieli, Jerzego Afanasjewa, Romana Polańskiego. W 1958 zagrał epizodyczną rolę „elegancika” w filmie Romana Polańskiego „Dwaj ludzie z szafą”. W jednej ze scen owej etiudy filmowej z muzyką Krzysztofa Komedy, Jerzy Augustyński z parasolem w dłoni, pląsając wychodzi z Hotelu LIMA i dłuższą chwilę przegląda się w lustrze tytułowej szafy (6,34'-7,39').

Pracował w Telewizji Gdańskiej jako operator filmowy od początku jej istnienia (1957), aż do swojej śmierci (1987), będąc jedną z najwybitniejszych postaci pomorskich mediów. W ciągu 30-letniej kariery telewizyjnej towarzyszył z kamerą najważniejszym wydarzeniom w Gdańsku, Trójmieście i na Pomorzu. Prezentował również relacje z podróży po wszystkich kontynentach, w tym 30 reportaży zrealizowanych do programu Marka Kańskiego i Jerzego Ringera „Dookoła świata”. Zasiadał w Komitecie Festiwalowym X Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który odbył się w 1985 w Gdańsku. Publikował własne zdjęcia na łamach „Przekroju”, trzykrotnie trafiły na okładkę czasopisma.

Po śmierci matki (1 maja 1979) ożenił się z Wandą Kordas (ur. 22 lipca 1951) – koleżanką z TV Gdańsk. Umarł bezpotomnie w wieku 55 lat. Spoczął obok matki na cmentarzu komunalnym w Sopocie (sektor B1, rząd A, nr grobu 8A). 14 października 1994 zmarła Wanda Augustyńska. Została pochowana obok męża.

Fragment wspomnień Mariana Ligęzy:

Powoli wstępowałem w świat jego subtelnej ironii, delikatnego dowcipu, w świat jego wysublimowanej inteligencji. Nasze wzajemne dokuczanki ograniczały się do wziętych z Gałczyńskiego określeń: „dzidziuś pospolity”, „goguś bagienny”, „Gżegżółka”, „głowopukacz”. To była linia porozumienia, przebiegająca obok szarości świata, a bliska jego naturalnej urodzie. Zrobiłem parę filmów dokumentalnych, przy których Jerzy był operatorem. To wspaniałe wieczory na wiślanych barkach, latarnii helskiej, kaszubskich wioskach, kutrach rybackich i dalekomorskich statkach. Jerzy nigdy nie narzekał, choć jego nosowy głos mógł wydawać się marudny. Mówili o nim „August”. August nie był typowym kumplem. Augusta trzeba było poznać, zrozumieć, zaakceptować. Być jego partnerem. Nie dokuczać. August był wspaniały.

Filmografia

Operator filmowy 
„Selene” (1957), „Śnieżny walc” (1959), „Juvenalia” (1959), „Białe zwierzęta” (1960), Rybak” (1966), „Westerplatczycy” (1966), „Statek z Hajfongu (1968), „Mistrz” (1971), „Zamechowcy” (1971), „Matka chrzestna” (1971), „Kraina kamiennego Lwowa” (1971), „Dialog” (1971), „Biała fregata” (1971), „Bez litości” – współpraca (1971), „Powiatowa racja stanu” (1972), „Próba” (1972), „Wspomnienia o Joannie Jedlewskiej” (1973), „Ognista Pantera” (1978), „Na wschód od Adenu” (1979), „Rzeczpospolita miejska-korek” (1984)

Scenarzysta 
„Obrazki z podróży” (1959)

Reżyser 
„Zakochany Pinokio” (1958)

Aktor 
„Dwaj ludzie z szafą” (1958), „Znaki szczególne”, serial (odc. 3, „Układy”, 1977)

Zobacz też 
 Augustyński (nazwisko)

Przypisy 

Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
Polscy operatorzy filmowi
Ludzie związani z TVP
Artyści związani z Gdańskiem
Artyści związani z Sopotem
Ludzie urodzeni w Paryżu
Pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie
Urodzeni w 1932
Zmarli w 1987